Evelyn Baring kan syfta på bland andra:

* Evelyn Baring, 1:e earl av Cromer (1841–1917), brittisk politiker och kolonial ämbetsman
 Evelyn Baring, 1:e baron Howick av Glendale (1903–1973), brittisk politiker och kolonial ämbetsman